Vollmast steht für:

 Mast (Wald), voller Fruchtertrag
 die Flagge bis zur vollen Höhe des Mastes hissen